Сигачёв — фамилия.

Известные носители 
 Сигачёв, Владимир Николаевич (1905 — скончался после 1993) — советский и российский клавишник, гитарист, автор песен.
 Сигачёв, Николай Иванович (1905—1994) — советский гидрограф, лауреат Сталинской премии.